SNIP, le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, un syndicat du milieu pharmaceutique qui a été remplacé en 2002 par le LEEM (Les Entreprises du médicament).
SNIP, Société Navale Industrielle et de Plaisance est une Société par actions simplifiée créée en 1973, et implantée sur le bassin de plaisance de Ouistreham dans le Calvados. 
Snip, un mot de l'argot informatique. C'est un mot indiquant qu'une censure a été effectuée à l'emplacement de ce mot (procédé souvent utilisé par un administrateur) ou qu'une citation (de l'article ou du courriel auquel on répond) est expurgée d'éléments inutiles ou trop longs (dans les forums Usenet ou dans les courriels).
Service national d'intelligence et de protection, en République démocratique du Congo